Port Arthur peut faire référence à :
 Port-Arthur (avec un trait d'union), ancien nom de la ville portuaire chinoise de Lüshunkou.
 Au Canada :
 Port Arthur, une ville de l'Ontario qui a fusionné en 1970 avec la ville de Fort William pour former la ville de Thunder Bay
 Port Arthur, une ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (de 1935 à 1979)
 Port Arthur, une ville du Texas
 Port Arthur, une ville de Tasmanie en Australie
 Port-Arthur, un film français de Nicolas Farkas sorti en 1936
Port Arthur, un quartier de Turku